Q1 или Q-1 може да означава:
 Първо тримесечие (от Quarter 1) на календарна или счетоводна година
 Сграда Q1, жилищна сграда в Сърфърс Парадайз, Австралия
 Q1 – линия на автобус в Ню Йорк
 Q1 Visa – виза издавана на лица пътуващи към САЩ, за да представят ствоята култура
 DIGITAL Q1, модел цифров фотоапарат на Fujifilm
 Quake 1 – компютърна игра
 SR Class Q1, парни локомотиви използвани в Англия в миналото